Hammersbach (Hessen), een gemeente in de Duitse deelstaat Hessen
 Hammersbach (Grainau), een plaats in de gemeente Grainau in de Duitse deelstaat Beieren
 Hammersbach (Mitterskirchen), een plaats in de gemeente Mitterskirchen in de Duitse deelstaat Beieren